Siergiej Judin (1891-1954) – radziecki lekarz, chirurg
 Siergiej Judin (ur. 1986) – rosyjski szachista, arcymistrz